Lublinek – dawna nazwa Portu lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi
 Lublinek – osiedle w zachodniej części Łodzi
 Lublinek – niewielki las w Łodzi
 Łódź Lublinek – stacja kolejowa w Łodzi